Kohlklingenbach ist ein Gewässername:

 Kohlklingenbach (Erbsenbach), linker Zufluss des Erbsenbach (Stiersbach) bei Stiersbach, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kohlklingenbach (Aich), rechter Zufluss der Aich bei Schönaich, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg